Марквардт () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Марквардт, Бриджет (род. 1973) — американская модель и актриса.
 Марквардт, Дарси (род. 1979) — канадская гребчиха.
 Марквардт, Карл Иоахим (1812—1882) — немецкий историк и классический филолог, педагог.
 Марквардт, Нейт (род. 1979) — американский боец смешанных боевых искусств.
 Марквардт, Фрауке (более известна под фамилией Петри; род. 1975) — немецкий политик, предприниматель.

См. также 
 Алгоритм Левенберга — Марквардта